Sultão

Pessoas
Sultan Kosen
Wafa Sultan

Localidades
Sultan (Washington)
North Sultan
Juma Sultan
Sultan Pur
Sultan Pur Majra

Desambiguação